Маријана Калчева (Казанлак, 15. новембар 1977) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Една целувка}- (1999)
 -{В новия век}- (1999)
 -{Божествена жена}- (2000)
 -{Магия}- (2001)
 -{Влюбено сърце}- (2003)

Видеографија 

Рођени 1977.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи